Desa Mekarmukti kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Mekarmukti (administrativ by i Indonesien, lat -6,69, long 107,92), Jawa Barat, 
 Desa Mekarmukti (administrativ by i Indonesien, lat -6,93, long 107,46), Jawa Barat, 
 Desa Mekarmukti (administrativ by i Indonesien, lat -6,29, long 107,16), Jawa Barat, 
 Desa Mekarmukti (administrativ by i Indonesien, lat -6,97, long 108,54), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar